FD может означать:
 Байонет Canon FD — крепление фотобъектива, разработанное компанией Canon.
 FD — , гибкий диск, дискета.
 Код IATA для Thai AirAsia
 Популярное выражение в интернет сленге. fd [fancy dance] — причудливый танец. используется в качестве смайла для icq
 FD — произвольный танец в фигурном катании
 FD — третье поколение автомобиля Mazda RX-7.